Grote kwikstaarttiran
 Kleine kwikstaarttiran